Валга:

 Валга — город в уезде Валгамаа в Эстонии.
 Валга — волость в уезде Валгамаа в Эстонии.
 Валга — железнодорожная станция в городе Валга.
 Валга — посёлок в Великоустюгском районе Вологодской области России.
 «Валга» — эстонский футбольный клуб.
 «Валга Уорриор» — эстонский футбольный клуб.